Сентенера-де-Андалус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 19,87 км². Население 24 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Centenera de Andaluz
 Página web oficial de Centenera de Andaluz

Муниципалитеты Сории